Янсе ван Ренсбург:
 Рейнардт Янсе ван Ренсбург (род.1989) — южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Жак Янсе ван Ренсбург (род.1987) — южноафриканский маунтинбайкер и профессиональный шоссейный велогонщик.